Александр Иванович Красóвский (1776—1857) — русский цензор, председатель комитета иностранной цензуры; .

Биография 
Сын И. И. Красовского родился  года.

Учился в гимназии Академии наук. Владея английским, немецким, французским, итальянским языками и латынью, в 1796 году поступил переводчиком в канцелярию Академии; с 1800 года был библиотекарем Публичной библиотеки, а с 1810 года — её секретарём.

В 1821 году был назначен цензором в цензурный комитет (с 1826 года — Главный цензурный комитет); в 1828 году уволен от должности цензора. С 11 мая 1832 года был назначен председателем комитета иностранной цензуры и занимал эту должность до своей смерти.

С 1838 года состоял действительным членом Академии Российской; c 21 ноября 1841 года — почётный член Петербургской академии наук по отделению русского языка и словесности. Писал сам Красовский очень мало («Опыт истории Российской Академии». — , 1849).

У современников Красовский как цензор характеризовался излишне жёсткими, формальными и необоснованными требованиями. Сохранились многочисленные свидетельства его деятельности, порой доходившей до абсурда. Широкую известность получило запрещение печатать статью «О вредности грибов», как наносящую вред православию, так как «грибы — постная пища православных, и писать о вредности их — значит подрывать веру и распространять неверие». Имя Красовского сделалось нарицательным. Министр народного просвещения С. С. Уваров отмечал, что «Красовский у меня, как цепная собака, за которою я сплю спокойно». Он распорядился досматривать даже макулатуру, в которой присылались книги из-за границы.

А. А. Дельвиг и П. А. Вяземский издевались над Красовским в эпиграммах. А. С. Пушкин писал о нём в двух «Посланиях к цензору» (1822, 1824), эпиграмме «Тимковский царствовал» (1824), ряде статей и письмах. По выражению Пушкина, «<…> вся литература сделалась рукописною благодаря Красовскому и Бирукову».

Умер  года. Похоронен на Георгиевском Большеохтинском кладбище.

Награды

См. также 
 Цензура в Российской империи#Цензура при А. И. Красовском и С. С. Уварове

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Почётные члены Петербургской академии наук
Члены Академии Российской
Цензоры Российской империи
Тайные советники
Похороненные на Большеохтинском кладбище